Max Resist е американска музикална група в стил хардкор пънк / ой!. Основана е през 1991 г. в град Детройт, щата Мичиган.

През годините групата преживява постоянни промени в състава, като единствен от самото начало е вокалът Шон Сугс. Сугс е участвал в няколко документални филма обхващащи бялата музика, включително шотландски документален филм, озаглавен просто „Hate Rock“.

Групата преди е поддържала връзка Hammerskin Nation – една от най-големите световни скинхедс организации. Тя среща правни проблеми, докато обикаля Европа, в град Бротби, Швеция. Законите на Европейския съюз за борба с омразата забраняват нацисткия поздрав с права ръка или лозунга „Sieg Heil“. Въпреки че е защитен от първа поправка в САЩ, няколко членове на групата, включително певеца Шон Сугс са арестувани.

Дискография 
Дискографията на Max Resist включва студийни албуми, сингли, EP-та, компилации и смесени албуми.

Студийни албуми

Сингли и EP-та

Компилации

Източници

Външни препратки 
  Max Resist в Rac-forum.org
  Max Resist – Discography (1993 – 2019) в 88nsm.com
  Max Resist в Stormfront

Американски неонацистки музикални групи
Музикални групи в Детройт
Основани в САЩ през 1991 година